Juhász Miklós (1915–1967) építészmérnök
 Juhász Miklós (1917–1981) piarista szerzetes, teológus, művelődéstörténész
 Juhász Miklós (1927–2012) villamosmérnök
 Juhász Miklós (1934) fotóművész
 Juhász Miklós (1938) botanikus (palinológia)
 Juhász Miklós (?–) tájfutó